Muren steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Alterswil im Kanton Freiburg, Schweiz
 Muren (Antarktika), Berg der Kraulberge im Königin-Maud-Land, Ostantarktika

Muren ist der Familienname von:
 Dennis Muren (* 1946), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler

Siehe auch:
 Mure (Begriffsklärung)